Stelechobates är ett släkte av kvalster. Stelechobates ingår i familjen Caloppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Stelechobates